Ženski spol može značiti:
 Žena, ljudska osoba ženskog spola
 Ženka, životinja ženskog spola